Due unità della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Broadsword:

  – cacciatorpediniere della classe Weapon varato nel 1946 e radiato nel 1968
  – fregata della classe Type 22 varata nel 1975, venduta al Brasile nel 1995 e rinominata Greenhalgh